Con Wer mich liebet, der wird mein Wort halten si può intendere:

 Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, cantata di Johann Sebastian Bach catalogata come BWV 59.
 Wer mich liebet, der wird mein Wort halten,  cantata di Johann Sebastian Bach catalogata come BWV 74.